Crazy Love Story () est un manhwa de Vin Lee en cinq volumes publiés en Corée du Sud aux éditions Daiwon. En France, trois volumes ont été publiés chez Asuka, la publication a été stoppée au bout de trois volumes.

Résumé 

Série manhwa